Окутама — гірська місцевість на північному заході префектури Токіо.
 Окутама — озеро.
 Окутама — містечко в Японії, в повіті Нісі-Тама префектури Токіо.